Rignac (Aveyron) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Rignac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje